Нестеро́вич (, ) — белорусская и сербская фамилия; образована от имени Нестор. Известные носители:

 Нестерович, Владимир Степанович (1895—1925) — советский военачальник и разведчик, герой Гражданской войны.
 Нестерович, Иван Гаврилович (вмонашестве Ириней; 1783—1864) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Иркутский, Нерчинский и Якутский.
 Нестерович, Михал (род. 1974) — польский дирижёр.
 Нестерович, Николай Дмитриевич (1903—1984) — советский белорусский ботаник, академик.
 Нестерович, Павел Владимирович (1913—1974) — Герой Советского Союза.
 Нестерович, Радослав (род. 1976) — словенский баскетболист.

Составные фамилии 
 Нестерович-Берг, Мария Антоновна (1879 — после 1931) — русский общественный деятель и мемуарист.

См. также

Примечания